Баженский, Бажынский () — польский дворянский род, находившийся в оппозиции к Тевтонскому ордену. Представители рода принадлежали к Союзу ящерицы и Прусскому союзу, активно действовали в пользу включения территории Тевтонского ордена в состав Польского королевства.

 Баженский () — польский дворянский герб.
 Пётр фон Байзен (Баженский), земский судья в Домбрувно
 Ян Баженский, Ганс фон Байзен (ок. 1390—1459) — сын Петра, прусский рыцарь, присягнувший польскому королю Казимиру; Первый польский губернатор Королевской Пруссии (1454—1459), участник Тринадцатилетней войны (1454—1466).
 Александр Баженский (фон Байзен) (ум. около 1484), сын Петра, после 1451 года находился на стороне крестоносцев
 Габриэль Баженский (? — 1474), воевода эльблонгский (1454) и хелмненский (1455—1474), сын Петра
 Сцибор Баженский (? — 1480), польский губернатор Королевской Пруссии (1459—1480), сын Петра
 Ян Баженский (? — 1480), сын Сцибора, каштелян эльблонгский
 Николай Баженский (? — 1503), сын Сцибора, воевода мальборкский и каштелян гданьский
 Томаш Баженский (ум. после 1491), староста браневский, вармийский войт
 Ежи Баженский (? — 1546), воевода мальборкский
 Ян Баженский (? — 1548), сын Ежи, подкоморий мальборкский (1532—1548), каштелян гданьский
 Ежи Баженский (? — 1596), староста скаршевский и собовидзский, старший брат Людвика
 Людвик Баженский (? — 1612), староста собовидзский, последний представитель рода Баженских.

 Баженский, Порфирий (1835—?) — русско-галицский музыкальный писатель.

Примечания

Источники 
 S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, Tom II (s. 239 — hasło Bażeńscy, Ludwik zm. 1612), Warszawa, 1898.
 Paweł Czaplewski,Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454—1772, Toruń, 1921.
 Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. I, Olsztyn: Wydawnictwo * «Pojezierze», 1984, ISBN 83-7002-174-3, OCLC 830204665.